— японский аниме-сериал, созданный Sunrise. Это сиквел к аниме Inuyasha, основанному на манге Румико Такахаси. Сюжет вращается вокруг дочерей Сэссёмару — Товы Хигураси и Сэцуны — и Морохи, дочери Инуяси и Кагомэ Хигураси. Премьера первого сезона сериала прошла с октября 2020 года по март 2021. В октябре 2021 года начался показ второго сезона.

Сюжет 

Много лет спустя после завершения Inuyasha, дочь Сэссёмару Това оказывается разлучена со своей сестрой Сэцуной и попадает в современный мир, где её удочеряет семья Кагомэ Хигураси.

Прошло ещё десять лет. Това возвращается в прошлое и воссоединяется с Сэцуной, ставшей за это время охотницей на демонов под началом Кохаку и забывшей прошлое. Чтобы восстановить воспоминания Сэцуны, они отправляются в путешествие в компании своей двоюродной сестры Морохи, демоне на четверть, дочери Инуяси и Кагомэ.

Медиа

Аниме-сериал 
Сериал был анонсирован в мае 2020 года. Его премьера прошла 3 октября 2020 года на Yomiuri TV и Nippon TV. Производством сериала занимается студия Sunrise, режиссёром выступает Тэруо Сато, а дизайнером основных персонажей — создатель оригинала Румико Такахаси. Многие сотрудники, работавшие над Inuyasha, снова в составе команды аниме: Кацуюки Сумисава в роли сценариста, Ёсихито Хисинума — дизайнера персонажей, а Каору Вада — композитора. Начальная композиция New Era исполняется мужской идол-группой SixTONES, а завершающая Break — певицей Уру.

Viz Media объявила о правах на цифровую потоковую передачу, EST и выпуск домашнего видео серии для территорий Северной и Латинской Америки. Medialink также объявила, о приобретении прав на трансляцию сериала на территори Юго-Восточной Азии. Позже Medialink также получила лицензию у Animax Asia для телевизионного эфира с 21 июня. Viz Media транслировали сериал на Crunchyroll, Funimation и Hulu. 26 октября 2020 года Funimation объявила о партнерстве с Viz Media для выпуска английского дубляжа сериала с английским актерским, работавшими над Inuyasha. Funimation начал транслировать английский дубляж 6 ноября 2020 года вместе с Hulu и Crunchyroll. Английский дубляж сериала начал транслироваться на Adult Swim Toonami 27 июня 2021 года.

20 марта 2021 года был анонсирован второй сезон сериала под названием Yashahime: Princess Half-Demon: The Second Act. Премьера состоялась 2 октября 2021 года. Начальная композиция — «ReBorn» в исполнении NEWS, а завершающая композиция — «Toumei na Sekai» в исполнении Little Glee Monster.

Список серий

Манга 
Адаптация манги Такаси Сиины в Shogakukan Shōnen Sunday S началась 25 сентября 2021. Viz Media также лицензировала мангу в Северной Америке.

Критика 
Ещё до выхода аниме многие критики отметили его в качестве одной из самых ожидаемых премьер осеннего сезона 2020 года во многом из-за любви к оригиналу или просто интереса к сиквелам о следующем поколении известных героев. Премьера первой серии получила положительные отзывы критиков. Большая её часть пересказывает события, которые произошли через полгода после завершения InuYasha: The Final Act со старыми героями, а потому легко может сойти за одну из серий оригинального сериала. В её центре уже знакомые по оригиналу персонажи, что, скорее всего, необходимо, чтобы помочь новичкам включиться в повествование.

Примечания

Ссылки 
 
  — официальная страница на сайте Viz Media
 

InuYasha
Sunrise